Arbor puede hacer referencia a:
 Arbor (revista), publicación periódica bimestral española.
 Arbor (Villamarín), lugar de la parroquia de Sobreira, concello de Villamarín, provincia de Orense, España.